Дре́вний Восто́к — историографический термин для обозначения совокупности очень далёких по географическим и хозяйственным условиям областей, оседлых и кочевых народов, существовавших в период истории, который хронологически и генетически предшествовал эллинизму и христианству. 

В рамках понятия «Древний Восток» включаются государства Северо-Восточной Африки и Передней Азии (в том числе Древний Ближний Восток), а также государства и народы Средней, Южной и Восточной Азии (в том числе древняя Индия и древний Китай).

Латинское слово , означающее «восход» (от «там, где солнце встаёт»), имеет аналоги во многих языках: «Левант» (< ), Анатолия (< ), [Mizrah] на иврите (), [sharq] на арабском языке () и «Страна восходящего солнца» по отношению к Японии.

Противоположный термин «Запад» происходит от  ([окцидент], «там, где солнце садится»). Для арабов это было важное понятие: Магриб (< ).

Впервые разделение окружающего мира на Запад и Восток совершили финикийские мореплаватели. Но всеобщее признание деления мира на эллинизированный и романизированный Запад и «Варварский Восток» получило в античном мире у греков и римлян. Грань между Востоком и Западом постоянно менялась, но противопоставление сохранялось. Наиболее наглядно это проявилось в распаде Римской империи на две части: Западную и Восточную. 

В Средние века Востоком для христианского мира стала и родина этого понятия — Греция, захваченная турками-османами. 

В Новое время, когда шёл процесс создания европейскими державами, прежде всего Великобританией и Францией, обширнейших колониальных империй, большая часть стран Востока попадает в зависимость от метрополий. Это ещё больше усиливает противопоставление, по мнению некоторых, «передового» капиталистического Запада и «отсталого» консервативного Востока.

Ко II—I тысячелетиям до нашей эры у древневосточных обществ, как отмечает В. М. Строгецкий, сложилась деспотическая форма правления, основанная на разветвлённой бюрократической системе и жреческой идеологии, ограниченном праве частной собственности и отсутствии понятия свободы личности. В 1933 году советский востоковед В. В. Струве обосновал рабовладельческий характер производства в обществах древнего Востока (до этого главенствовала теория извечного феодализма восточных государств).

Принципиальное отличие уклада стран Древнего Востока от античных Греции и Рима состояло в низкой значимости частной собственности, частнособственнических отношений, товарного производства, ориентированного на рынок, и решающей роли сохранившей многие черты патриархально-родовой организации сельской общины.

См. также 
 Древний Ближний Восток
 Западный мир
 Кембриджская история древнего мира

Примечания

Литература 

 
 Гунгеръ I., Ламеръ Г. Культура Древняго Востока въ картинахъ . — М.: Изд-во «Фаросъ», 1913. — 95 с.+ 68 с.
 
 История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть первая: Месопотамия / Под ред. И. М. Дьяконова. — М.: Главная редакция восточной литературы, 1983.
 История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть вторая: Передняя Азия. Египет / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина. М.: Главная редакция восточной литературы, 1988.
 История Древнего Востока  / Под ред. В. И. Кузищина. — 2-е изд. — М.: Высшая школа, 1988.
 История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. — 3-е изд. — М.: Высшая школа, 1999. — ISBN 5-06-003438-0.
   
 История древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй / Под ред. А. В. Седова. — М., 2004. — ISBN 5-02-018388-1.
 Кембриджская история древнего мира. — Т. III, Ч. 3. Расширение греческого мира. VIII—VI вв. до н. э. — М.: Ладомир, 2007. (Главы: Греки на Ближнем Востоке; Греки в Египте; Кипр; Кипрское слоговое письмо). — ISBN 978-5-86218-467-9.
 Александрова Н. В., Ладынин И. А., Немировский А. А., Яковлев В. М. Древний Восток: Учебное пособие для вузов. — М.: АСТ, Астрель, 2008. — 656 с. — ISBN 978-5-17-045827-1, ISBN 978-5-271-17872-6.
 Бухарин М. Д., Ладынин И. А., Ляпустин Б. С., Немировский А. А. История Древнего Востока. — М.: Дрофа, 2009. — 640 с. — ISBN 978-3-358-01189-22.